Een variant van de voornaam Frank
 Frankie (film), een Frans-Portugese dramafilm uit 2019 onder regie van Ira Sachs
 Frankie (podcast), een podcast van de Evangelische Omroep